Silvio hace referencia a varios artículos:

Personas
Silvio (rey), legendario monarca de Alba Longa.
Silvio Berlusconi, ex primer ministro de Italia (1936-)
Silvio Fernández Dos Santos, futbolista uruguayo (1974–).
Silvio Fernández Melgarejo, músico español (1944–2001).
Sílvio Pereira, futbolista portugués (1987–).
Silvio Rodríguez, cantautor cubano (1946–).
 San Silvio

Música
Silvio (álbum), uno de los álbumes del artista homónimo.
Silvio (canción de Bob Dylan), publicada en el álbum de estudio Down in the Groove (1989).